Een oud Maleis schrift, zie Rencong (schrift)
 Een Atjeese dolk, zie Rencong (wapen)